Барнабаш Рац (; 26 апреля 1996, Сомбатхей, Венгрия) — венгерский футболист, полузащитник клуба «Халадаш».

Клубная карьера 

Рац — воспитанник клуба «Халадаш». 9 сентября 2012 года в поединке Кубка венгерской лиги против «Дьёра» Барнабаш дебютировал за основной состав. 28 февраля 2015 года в матче против «Диошдьёра» он дебютировал в чемпионате Венгрии. Летом того же года для получения игровой практики Рац на правах аренды перешёл в «Шопрон». 1 августа в матче против «Айки» он дебютировал за новую команду. 3 апреля 2016 года в поединке против «Ваца» Барнабаш забил свой первый гол за «Шопрон». После окончания аренды он вернулся в «Халадаш». 23 июля в матче против «Мезёкёвешда» Рац забил свой первый гол за родной клуб.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 MLSZ 
 HLSZ 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Халадаш»
Игроки ФК «Шопрон»